— французская река в бассейне Сены.
 «сюр-Армансон» = на [реке] Армансон:
 Монтиньи-сюр-Армансон
 Шайи-сюр-Армансон

Примечания